La saison 2016-2017 de Super League est la cent vingtième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les 10 clubs participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Stades

Classement 

Source : Classement officiel sur SFL.ch.

Domicile et extérieur 

Source : Classement domicile et Classement extérieur sur SFL.ch.

Résultats

Statistiques

Leader par journée

Relégué par journée

Évolution du classement

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs suisses présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Coupe de Suisse de football 2016-2017

Liens externes 
 Site officiel de l'ASF
 Site officiel de la SFL
 Site de la banque Raiffeisen
 Site de tous les stades de Suisse
 Une histoire de la mise en place du professionnalisme dans le football suisse (par Philippe Vonnard et Grégory Quin)

2016-2017
Suisse M1
Football M1
Championnat M1